Le tête-bêche est une expression qui indique que deux éléments s'opposent (les pieds de l'un en face de la tête de l'autre).
 Dormir tête-bêche
 Tête-bêche (timbre)
les têtes dans un jeu de carte sont dessinées tête-bêche
livre, guide ou manuel bilingue - un côté en français et le sens inversé en anglais.

Voir aussi 
Position 69